«Комсомольская правда» — название российского издательского дома и ряда принадлежащих ему медиа.

 «Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная общественно-политическая газета, а также интернет-издание.
 «Комсомольская правда» — издательский дом.
 «Комсомольская правда» — радио.
 «Комсомольская правда» — сайт.
 «Комсомольская правда» — телеканал.
 «Комсомольская правда» — украинская русскоязычная ежедневная газета.

См. также 
 Острова Комсомольской Правды